Sezon (1937/1938) był 1. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Pierwszym mistrzem Norwegii został zespół Fredrikstad FK.

1. runda

Dystrykt I

Dystrykt II (Grupa A)

Dystrykt II (Grupa B)

Dystrykt III

Dystrykt IV (Grupa A)

Dystrykt IV (Grupa B)

Dystrykt V (Grupa A)

Dystrykt V (Grupa B)

Dystrykt VI

Dystrykt VII

Dystrykt VIII

2. runda

Baraże o ćwierćfinał 
 Odds BK - Fram Larvik 0-1, 1-1
 Viking FK - Vigør Kristiansand 3-0, 0-0
 Mjøndalen IF - Lyn Fotball 1-2, 0-0

Ćwierćfinały 
 Fredrikstad FK - Fram Larvik 1-0, 3-1
 Lyn Fotball - SK Gjøvik-Lyn 5-1, 2-2
 Viking FK - Djerv 6-2, 0-4
 Kristiansund BK - Neset 2-0, 5-2

Półfinały 
 Djerv - Lyn Fotball 2-3
 Fredrikstad FK - Kristiansund BK 3-2

Finał 
 Lyn Fotball - Fredrikstad FK 0-0, 0-4

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej
1937 w Norwegii
1938 w Norwegii